Исаак-Арриага () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мичоакан. Население 1983 человека.

Ссылки 

Муниципалитеты Мичоакана